Siergiej Aksakow (1791–1859) – rosyjski pisarz i tłumacz
 Siergiej Aksakow (1899–1987) – rosyjski działacz wojskowy